Rasselstein bezeichnet

 Rasselstein (Hückeswagen), einen wüst gefallenen Industrieort in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen
 ThyssenKrupp Rasselstein, einen deutschen Weißblechhersteller